Wierzbna ist der Name von 3 Orten in Polen:

 Wierzbna (Żarów)
 Wierzbna (Grodków)
 Wierzbna (Pawłosiów)